Chamba puede referirse a:
 Chamba, distrito de la India;
 Chamba, capital del distrito homónimo de la India;
 pueblos Chamba, que habitan en Nigeria o a sus idiomas;
 un sinónimo de hoyo, en Ecuador, Colombia y Venezuela;
 el pseudonimo del nombre Salvador, en el país de El Salvador; 
 un sinónimo de trabajo, en Perú Costa Rica y México;